Claudio Insegno – attore, regista e doppiatore italiano
 Pino Insegno – attore, conduttore televisivo, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano